Charles Grey peut se référer à plusieurs personnes :

Personnalités 
Charles Grey (1540-1593),  comte de Kent, Lord Lieutenant du Bedfordshire.
Charles Grey (1729-1807),  comte Grey, général d'armée britannique.
Charles Grey (1764-1845),  Grey, Premier ministre du Royaume-Uni. A donné son nom au thé Earl Grey.
Charles Edward Grey (1785-1865), parlementaire pour Tynemouth et North Shields (Royaume-Uni), puis gouverneur des Barbades de 1841 à 1846.
Charles Grey (1804-1870), général d'armée britannique, parlementaire pour Wycombe, puis homme politique au Canada.
Charles Grey (1879-1963),  Grey.
George Charles Grey (1918-1944), homme politique britannique.

Fiction et pseudonymes 
 L'écrivain Edwin Charles Tubb a utilisé Charles Grey comme pseudonyme.